Изынский — название населённых пунктов в России:

 Изынский — посёлок в Тогучинском районе Новосибирской области, Борцовский сельсовет.
 Изынский — станция в Тогучинском районе Новосибирской области, Буготакский сельсовет.